Суперкубок Вірменії з футболу 2016 — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 вересня 2016 року між чемпіоном Вірменії  Алашкертом і володарем кубка Вірменії Бананцом.

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2016
Вірменія
2016 у вірменському спорті
Вересень 2016